Plusieurs institutions portent le nom d'Assemblée législative :

France 

 Assemblée nationale législative (Révolution française), de 1791 à 1792.
 Assemblée nationale législative (Deuxième République) de 1849 à 1851.

Pays du Commonwealth 
 Assemblée législative (Commonwealth)

Australie 
 Assemblée législative de Nouvelle-Galles du Sud
 Assemblée législative du Queensland
 Assemblée législative du Victoria
 Assemblée législative d'Australie-Occidentale
 Assemblée législative du Territoire de la capitale australienne
 Assemblée législative du Territoire du Nord

 Assemblée législative de Norfolk

Canada 
Voir aussi : Assemblées législatives des provinces et territoires du Canada

 Assemblée législative de l'Ontario
 Assemblée législative du Manitoba
 Assemblée législative de la Saskatchewan
 Assemblée législative de l'Alberta
 Assemblée législative de la Colombie-Britannique
 Assemblée législative du Nouveau-Brunswick
 Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard
 Assemblée législative du Yukon
 Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
 Assemblée législative du Nunavut
 Assemblée législative du Québec devenue l'Assemblée nationale du Québec

L'Assemblée législative de la province du Canada était la chambre basse du Parlement de la Province du Canada de 1841 à 1867.

Inde 
Voir : Vidhan Sabha

L'Assemblée législative centrale était la chambre basse du Raj britannique de 1920 à 1947.

Territoires britanniques d'outre-mer 
 Assemblée législative des îles Caïmans
 Assemblée législative des îles Malouines
 Assemblée législative de Montserrat

États-Unis 
 Assemblée législative du Dakota du Nord
 Assemblée législative de l'Oregon
 Assemblée législative de Porto Rico

Autres pays 
 Assemblée législative plurinationale (Bolivie)
 Assemblée législative du Costa Rica
 Assemblée législative de Maurice, devenue Assemblée nationale
 Assemblée législative du Salvador
 Assemblée législative de Samoa
 Assemblée législative du Soudan du Sud
 Assemblée législative des Tonga

 Assemblée législative des Açores
 Assemblée législative de Macao
 Assemblée législative de Madère
 Assemblée législative du District fédéral (Mexico)
 Assemblée législative de Saint-Pétersbourg